Elena Tolkunova – ricercatrice russa
 Irina Ivanovna Tolkunova – pallanuotista russa
 Lidia Ivanovna Tolkunova – operaia russa, eroina del lavoro socialista, Ordine di Lenin e medaglia al valore del lavoro
 Valentina Tolkunova – cantante russa